Las Repúblicas Francesas se refiere a la sucesión de repúblicas tras la proclamación de la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía en Francia en 1792.

Ha habido cinco repúblicas en la historia de Francia:

 Primera República Francesa (1792–1804)

 Segunda República Francesa (1848–1852)

 Tercera República Francesa (1870–1940)

 Cuarta República Francesa (1946–1958)

 Quinta República Francesa (1958–presente)